Милош Васић се може односити на више личности:
Милош Васић, српски и југословенски генерал
Милош Васић (новинар), српски новинар
Милош Васић (веслач), српски веслач